Honda se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Masaji Honda
 Masaji Masazi Honda